Aberdonia – denominazione latina medievale della città scozzese di Aberdeen
 Aberdonia – Casa automobilistica inglese, attiva dal 1911 al 1915
 Aberdonia 5677 – asteroide della fascia principale scoperto nel 1987